Gaius Sempronius Tuditanus ist der Name folgender Personen:

Gaius Sempronius Tuditanus (Prätor)  († 196 v. Chr.?), römischer Politiker, Prätor 197 v. Chr.
Gaius Sempronius Tuditanus (Decemvir), römischer Politiker, Mitglied einer Zehnmännerkommission 146 v. Chr.
Gaius Sempronius Tuditanus (Konsul 129 v. Chr.), römischer Historiker und Politiker, Konsul 129 v. Chr.